Charles Messier – astronomo francese
 Mark Douglas Messier – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 7359 Messier – asteroide della fascia principale
 Catalogo di Messier – catalogo astronomico 
 Cratere Messier – cratere lunare
 Rima Messier – struttura geologica della superficie della Luna
  Messier-Bugatti-Dowty – azienda aeronautica